Nederland
 Stichting Popmuseum, voormalige Nederlandse stichting
 Museum RockArt, museum over popmuziek (niet rockmuziek in het bijzonder), Hoek van Holland
Overig
 rock'n'popmuseum, museum in Gronau, Duitsland
 Musée des musiques populaires (MuPop), museum in Montluçon, Frankrijk
 Popmuseum (radioprogramma) (1974-1987), wekelijkse muziekuitzending van de Oostenrijkse radiozender Ö3
 PopMuseum (Praag), museum in Praag, Tsjechië